Yu är ett vanligt kinesiskt efternamn, som också finns på koreanska. På kinesiska skrivs det traditionellt 于, förenklat 于, pinyin Yú.  	 	

Den 31 december 2014 var 489 personer med efternamnet Yu bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Yu
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Yu Dafu (1896–1945), novellförfattare och poet
 Yu Hua (född 1960), författare
 Ronny Yu (född 1950), regissör och filmproducent
 Yu Yang (fotbollsspelare) (född 1989)
 Yokoyama Yu (fodd 1981), japansk boybandmedlem
 Yu Zhengsheng (född 1945), kommunistisk politiker

Kvinnor
 Yu Gwan-sun (1902–1920), koreansk frihetsaktivist under det japanska styret
 Yu Hongqi (född 1973), fotbollsspelare
 Yu Lamei (född 1983), kanotist
 Miri Yu (född 1968), japansk drama- och romanförfattare av koreanskt ursprung
 Yu Song (född 1986), judoutövare
 Yu Sun-Bok (född 1970), nordkoreansk bordtennisspelare
 Yu Xuanji (omkring 841–omkring 876), poet
 Yu Yang (född 1986), badmintonspelare

Källor

Kinesiska efternamn
Koreanska efternamn
WP:Projekt Kina
WP:Projekt Korea